

Patronymes 
Nikonov (masculin ; ) ou Nikonova (féminin ; ), francisé en Nikonoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Nikonov (1811-1891), amiral russe
 Gennadiy Nikonov (1950-2003), ingénieur russe concepteur d'armes à feu
 Jacques Nikonoff (1952-), haut fonctionnaire et économiste français
 Nikolaï Nikonov (1797-1880), amiral russe, issu d'une famille noble de Kherson
 Valentina Nikonova (1952-), escrimeuse soviétique

Patronyme russe